E57 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E57, un sous-marin de la Royal Navy.

Transports 
  Route européenne 57 traversant l’Autriche et la Slovénie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres